Reidick ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Reidick (* 1962), deutsche Leichtathletin, siehe Claudia Zaczkiewicz
 Gertrude Reidick (1923–2013), deutsche Theologin und Schriftstellerin, siehe Gertrude Sartory

Siehe auch:
 Riddick